The Primrose Path ist der Titel folgender Werke:
 The Primrose Path (1925), US-amerikanischer Stummfilm von Harry O. Hoyt (1925)
 The Primrose Path (1934), britischer Spielfilm von Reginald Denham (1934)
 The Primrose Path (Stoker), Roman von Bram Stoker (1875)
 The Primrose Path (Matas), Roman von Carol Matas (1995)

Siehe auch:
 Primrose Path, US-amerikanischer Spielfilm von Gregory La Cava (1940)